Riograndense FC (Santa Maria) - Braziliaanse voetbalclub
 Riograndenser Hunsrückisch - dialect van de Duitse taal gesproken in Brazilië
 Republiek Riograndense - zie Republiek Piratini
 Rio Grande do Sul - deelstaat van Brazilië